Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Belgique 
  de chasseurs à pied
  de lanciers 
  de lanciers-parachutistes 
  de ligne

États-Unis 
 3e régiment de cavalerie (États-Unis) ;
 3e régiment d'infanterie (États-Unis) dit la Old Guard

Armée continentale

Armée de l'Union 
3rd Maryland Infantry
3rd Maryland Infantry, Potomac Home Brigade
3rd Michigan Infantry
3rd Missouri Infantry (3 mois)
3rd Missouri Infantry
3rd New York Regiment
3e régiment d'infanterie du Vermont

États confédérés d'Amérique 
3rd Regiment Alabama Infantry
3rd Arkansas Infantry
3rd Virginia Infantry
3rd Virginia Cavalry

France 
 3e régiment d'artillerie (France)
 3e régiment d'artillerie à cheval
 3e régiment d'artillerie à pied (1794-1815), (1820-1829) et (1854-1867)
 3e régiment d'artillerie à pied (1910-1919)
 3e régiment d'artillerie lourde
 3e régiment d'artillerie de marine
 3e régiment d'artillerie à pied
  régiment de cavalerie (France)
  de cavalerie du Levant
  de chasseurs d'Afrique
  de chasseurs à cheval
  de chasseurs parachutistes
  de chasseurs à pied de la Garde impériale
 3e régiment de chevau-légers lanciers
 3e régiment de chevau-légers lanciers de la Garde impériale
 3e régiment de commandement et de soutien
 3e régiment de cuirassiers (France)
 3e régiment de dragons
 3e régiment des éclaireurs de la Garde impériale
 3e régiment étranger de parachutistes
  étranger d'infanterie
 3e régiment de gardes d'honneur de la Garde impériale
  du génie
 3e régiment de grenadiers à pied de la Garde impériale
 3e régiment d'hélicoptères de combat
 3e régiment de hussards
  d'infanterie (France)
  d'infanterie coloniale
  d'infanterie territoriale
  d'infanterie de marine
  d'infanterie légère
 3e régiment de lanciers (France)
 3e régiment du matériel
  de marche (1870)
 3e régiment de marche du 1er étranger
 3e régiment médical
 3e régiment mixte colonial
 3e régiment mixte de zouaves et tirailleurs
  de parachutistes d'infanterie de marine
  de spahis algériens
  de spahis marocains
  de tirailleurs de la Garde impériale
  de tirailleurs algériens
  de tirailleurs marocains
  de tirailleurs sénégalais
  de tirailleurs tonkinois
  de voltigeurs de la Garde impériale
  de zouaves

Grande-Bretagne 
 royal de chars

Italie 
  de bersagliers
  de transmissions
  de cavalerie

Maroc 
  d'infanterie motorisée

Royaume de Prusse 
  à pied de la Garde
  de grenadiers de la Garde « reine Élisabeth »
  de grenadiers « roi Frédéric-Guillaume  » ( d'infanterie prussien-oriental)
  d'uhlans de la Garde
  de hussards « von Zieten » (régiment de hussards brandebourgeois)
  de cuirassiers « comte Wrangel » (régiment de cuirassiers prussien-oriental)

Homonymie d'unités militaires